Jabornegg ist der Familienname folgender Personen:

 Markus von Jabornegg zu Gamsenegg und Moderndorf (1837–1910), österreichischer Botaniker
 Michael Franz Jabornegg von Altenfels (1797–1874), österreichischer Jurist und Altertumsforscher 
 Peter Jabornegg (* 1948), österreichischer Arbeits- und Sozialrechtler